El término hormiguero tiznado puede referirse a:

 Hormiguero tiznado (H. fortis), el nombre común del ave Hafferia fortis de acuerdo a la Sociedad Española de Ornitología (SEO), y en Ecuador y Perú;

 Hormiguero tiznado (D. mentalis), el nombre común del ave Dysithamnus mentalis en Colombia.